Вибори до Львівської обласної ради 2010 — вибори до Львівської обласної ради, що відбулися 31 жовтня 2010 року. Вибори проходили за змішаною системою.

Виборча кампанія 
Під час реєстрації учасників перегонів, відбувся розкол обласного осередку ВО «Батьківщина». За рішенням Президії Політради ВО «Батьківщина», партія бойкотує вибори до обласної ради. Втім, список від ВО «Батьківщина» все ж зареєстровано, його очолює Іван Денькович.

Результати виборів

Одномандатні округи

Загальні підсумки здобутих партіями місць

Див. також 
 Список результатів виборів до обласних рад 2010

Примітки

Посилання 
 Офіційна сторінка Львіської обласної ради
 Сторінка ЦВК України щодо місцевих виборів 2010
 Електоральні настрої мешканців Львівщини: вересень 2010
 Попередні результати виборів до Львівської міської ради за мажоритарними округами 
 Партійні вибори до Львівської облради 
 Результати партійного голосування до Львівської обласної ради: набільше у "Свободи" - 306 649 голосів, найменше у "Правди" - 465 

Вибори до Львівської обласної ради
Львівської обласної ради